

Блек-Ерт — місто, штат Вісконсин
 Блек-Ерт — селище, штат Вісконсин